Înscenarea (film) se poate referi la:

 Înscenarea (film din 1991) (Ricochet)
 Înscenarea (film din 1994) (The Soft Kill)
 Înscenarea (film din 1995) (The Set Up)
 Înscenarea (film din 1997) (Wag the Dog)
 Înscenarea (film din 2000) (The Silencer)
 Înscenarea (film din 2004) (Aitraaz)
 Înscenarea (film din 2008) (Twin Daggers)